Полтавцев — русская фамилия. Известные носители:
 Полтавцев, Алексей Сергеевич (1987) — украинский самбист и дзюдоист.
 Полтавцев, Андрей Юрьевич — украинский футболист.
 Полтавцев, Василий Кириллович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8228; 26 ноября 1849.
 Полтавцев, Гавриил Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; 20 ноября 1915 (посмертно).
 Полтавцев, Дмитрий Филиппович (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Полтавцев, Корнелий Николаевич (1823—1865) — русский актёр.
 Полтавцев, Павел Викторович (род. 1989) — российский пловец.
 Полтавцев, Пётр Ефимович (1920—1988) — советский хозяйственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

 Полтавцева, Ольга Николаевна (более известна под фамилией Скобелева; 1823—1880) — жена генерала Д. И. Скобелева и мать генерала М. Д. Скобелева.

См. также 
 Полтавцов, Игнатий Кириллович (1699—1756) — русский вельможа.